Премијер лига Украјине 2008/09. је 18. првенство Украјине. У лиги учествије 16 клубова. Такмичење је почело 16. јула 2008. утакмицом Таврија и Дњепро.

Учесници Премијер лиге за сезону 2008/09. 
 ФК Арсенал Кијев
 ФК Черноморец Одеса 
 ФК Дњепро Дњепропетровск 
 ФК Динамо Кијев
 ФК Харков
 ФК Иличевац Мариупољ
 ФК Карпати Лавов 
 ФК Кривбас Криви Рог
 ФК Лавов 
 ФК Металист Харков 
 ФК Металург Доњецк 
 ФК Металург Запорожје 
 ФК Шахтјор Доњецк
 ФК Таврија Симферопољ 
 ФК Ворскла Полтава
 ФК Зорја Луганск

ФК Нафтовик-Укрнафта Охтирка и ФК Закарпатје Ужгород су испали из лиге после сезоне 2007/08. а ФК Иличевац Мариупољ и ФК Лавов су се квалификовала из друге лиге.

Резултати

Табела

Види још 
 Премијер лига Украјине

Спољашње везе 
 -{UEFA Website}- - Премијер лига Украјуне
 -{Soccerway Website}- - Премијер лига Украјуне
 Званични сајт Премијер лиге Украјуне

Премијер лига Украјине у фудбалу
Спорт у 2008.
Спорт у 2009.